Deutsche Südpolar-Expedition steht für:

 Gauß-Expedition, Antarktisexpedition unter der Leitung von Erich von Drygalski auf dem Großsegler Gauß von 1901 bis 1903
 Deutsche Südpolar-Expedition 1901–1903, Titel der von Erich von Drygalski herausgegebenen Forschungsarbeiten zur Gauß-Expedition